Бант:
 Бант — украшение в виде пышного узла из ленты или шнура. Применяется как для головных уборов, волос, так и для элементов одежды.
 Бант — принадлежность к орденскому знаку (см. Орден Святого Георгия). «Полный бант» — комплект всех степеней ордена.
 Южный бант (по аналогии с принадлежностью к орденскому знаку) — термин, используемый среди историков и нумизматов, для обозначения награждения одного человека тремя медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа». По разным данным количество награждённых Южным бантом составляет от 900 до 1000 человек.
 Дунайский бант (по аналогии с принадлежностью к орденскому знаку) — термин, используемый среди историков и нумизматов, для обозначения награждения одного человека тремя медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда».      
 Бант — игровая ситуация в бейсболе.
 Риф-бант — деталь паруса.
 Аксельбант («плечевой бант») — принадлежность форменной одежды.